Canillero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista florida
 el nombre común de la planta Sambucus nigra